Andreas Gafner, homme politique suisse.
 Béatrice Gafner
 Claude Gafner (1922-2003), chanteur d'opéra suisse
 Frédéric Gafner
 Raymond Gafner
 Tjasha Gafner, harpiste suisse
 Alan Gaffner